Le pays de la région mulhousienne était une entité constituée au sens de la loi Voynet. Ce pays regroupait des communes issues de trois régions naturelles alsaciennes : majoritairement l’Ochsenfeld et la Hardt mais également le nord Sundgau.

Le pays de la région mulhousienne regroupait  habitants en 2008, repartis dans 39 communes. Depuis le , la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération regroupe l'ensemble de ces 39 communes et le pays a par conséquent été dissout.

Composition territoriale 
Au , le Pays de la région mulhousienne était constitué de deux intercommunalités :
 Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) forme le cœur du pays (aménagement du territoire). Composée de 33 communes, elle inclut la majorité de la banlieue proche et le bassin potassique, lié économiquement et historiquement à l'industrie muhousienne. Le bassin potassique s'articule sur le territoire des communes traversées par la forêt du Nonnenbruch située dans le cône de déjection de la Thur et de la Doller ;
 La communauté de communes Porte de France Rhin Sud, composée des six communes restantes, couvre la partie Est et borde le Rhin.

L'intercommunalité et l'absence de réelle unité de l'agglomération jusqu'à la création fin 2009 de Mulhouse Alsace Agglomération ont longtemps handicapé la politique locale et donné régulièrement lieu à des conflits d'ordre politique entre intercommunalités.

Par arrêté préfectoral du , la Communauté d'agglomération Mulhouse Sud-Alsace a fusionné avec la Communauté de communes de l'Île Napoléon et la Communauté de communes des Collines, avec rattachement des communes d'Illzach, Galfingue, Pfastatt et Heimsbrunn pour donner naissance à Mulhouse Alsace Agglomération. La commune de Wittelsheim, longtemps restée en dehors de toute structure intercommunale l'a finalement rejointe le  à la suite d'une longue procédure judiciaire.

Enfin le , la communauté de communes Porte de France Rhin Sud fusionne avec Mulhouse Alsace Agglomération, provoquant la dissolution du Pays, qui voit ses prérogatives reprises par l'agglomération qui recouvre désormais le même territoire.

Principales zones urbaines et d'activité 
Avec plus de 15 000 habitants, Wittenheim et Illzach sont respectivement les quatrième et cinquième communes les plus peuplées du Haut-Rhin. Viennent ensuite avec plus de  Rixheim, Riedisheim et Kingersheim puis Pfastatt, Sausheim, Lutterbach, Brunstatt, Morschwiller-le-Bas, et Didenheim.

Les zones commerciales Kingersheim-Wittenheim (Kaligone-Pôle 430), l'Île-Napoléon (Illzach, Sausheim), le Technopôle (parc des Collines et de la Mer Rouge) ainsi que l'usine Peugeot-Citroën de Sausheim constituent les principaux pôles d'activité de l'agglomération. 

Les communes de la banlieue proche sont celles qui sont incluses dans l'unité urbaine, celles qui sont dans la banlieue lointaine sont plus éloignées mais fortement dépendantes de Mulhouse.

La banlieue proche 
 Banlieue Nord de Mulhouse, la plus peuplée : Wittenheim, Illzach, Kingersheim, Sausheim, Pulversheim, Ruelisheim, Battenheim et Baldersheim
 Banlieue Ouest de Mulhouse : Pfastatt, Lutterbach, Richwiller et Morschwiller-le-Bas
 Banlieue Est de Mulhouse : Riedisheim, Rixheim,Zimmersheim, Eschentzwiller et Habsheim
 Banlieue Sud de Mulhouse : Brunstatt, Bruebach et Didenheim

La banlieue lointaine 
 Au nord : Staffelfelden, Wittelsheim, Bollwiller, Berrwiller, Ungersheim, Bantzenheim, Ottmarsheim, Chalampé, Feldkirch.
 À l’ouest : Heimsbrunn, Reiningue et Galfingue.
 À l’est : Dietwiller, Hombourg, Petit-Landau et Niffer.
 Au sud : Flaxlanden, Zillisheim et Bruebach.

Communes du pays non rattachées au SCOT
 Hochstatt fait partie de la banlieue lointaine sud de Mulhouse (comme Zillisheim) toutefois la commune est rattachée au SCOT du Pays du Sundgau.
 Ensisheim fait partie du Bassin potassique toutefois la commune est rattachée au SCOT du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

Notes et références 

Pays du Haut-Rhin
Mulhouse